Серге́й Макси́мов: 
 Максимов, Сергей Васильевич (1831—1901) — русский писатель, этнограф; почётный академик Петербургской АН.
 Максимов, Сергей Владимирович (род. 1960) — украинский предприниматель и банкир.
 Максимов, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский эмигрант, осуждённый немецким судом как «хакер Hell»
 
 Максимов, Сергей Тихонович (род. 1931) — военачальник, генерал-майор инженерных войск.